Il doppio maschile dell'Apia International Sydney 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e sono riusciti a confermarsi campioni battendo in finale Maks Mirny e Horia Tecău con un doppio 6-4.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (ritirati, quarti di finale)

  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (finale)

Wildcard 

  James Duckworth /  Chris Guccione (primo turno)

  Matthew Ebden /  Marinko Matosevic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Apia International Sydney 2013
ATP World Tour 2013